Praya är ett släkte av nässeldjur. Praya ingår i familjen Prayidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Praya